Демпстер () — английская фамилия. Известные носители:

 Демпстер, Артур Джеффри (1886—1950) — канадско-американский физик.
 Демпстер, Зак (род.1987) — австралийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Демпстер, Кэрол (1901—1991) — американская актриса
 Демпстер, Томас (1579—1625) — шотландский учёный и историк.